FNT est un sigle qui peut faire référence à :
 Fédération nationale du tourisme, au Maroc.

FNT est un code qui peut faire référence à :
 .

Code IATA des aéroports